Ел Нуево Еден има више значења:

 Ел Нуево Еден (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Еден (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику